Ни́бо () — англоязычный топоним.

Топоним 
Большинство приведённых ниже топонимов, особенно гор, получили своё название в честь библейской горы Нево в Иордании.
Австралия
  — городок в Квинсленде.
  — графство в Квинсленде, существовавшее с 1883 по 2008 год.
США
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
  — нейборхуд в Калифорнии.
Прочие страны
  — деревня в Уэльсе.
  — городок в ЮАР.

Горы 
''См. Нибо (гора)

См. также 
 Nebo — песня (2012) хорватской певицы Нины Бадрич
 Небо (значения)